«Игра» () — шведская криминальная драма, основанная на реальных событиях. Фильм демонстрировался на Каннском кинофестивале, получил кинопремию Северного Совета в 2012 году. В фильме поднимаются проблемы воспитания, мультикультурности и толерантности к иммигрантам в шведском обществе.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях: в центре Гётеборга банда чернокожих подростков 12—14 лет в период с 2006 по 2008 год совершила около 40 ограблений других детей. При совершении преступлений насилие не применялось, а использовалось тонкое психологическое запугивание в сочетании с обманом. Фильм реконструирует эти события, описывая целый день, проведённый группой шведских школьников в компании банды грабителей, завершившийся потерей всех имевшихся у них ценных вещей и денег. В фильме ярко описывается психологическая незащищённость шведских детей, с детства приучаемых к отсутствию насилия, их неготовность противостоять преступлению.

В ролях

Награды 
 2011 — Гран-при кинофестиваля 2-in-1, Москва
 2012 — Кинопремия Северного Совета

Примечания

Ссылки 
 
 Игра на сайте arthouse.ru

Фильмы 2011 года
Фильмы Швеции 2011 года
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Дании
Фильмы-драмы Финляндии
Исторические фильмы о 2000-х годах
Фильмы Рубена Эстлунда
Фильмы об иммигрантах
Фильмы Дании 2011 года
Фильмы Финляндии 2011 года
Фильмы SF